Glowna ist der Familienname von:
 Nikolaus Glowna (* 1961), deutscher Filmmusik-Komponist
 Vadim Glowna (1941–2012), deutscher Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent

Siehe auch:
 Glowa
 Główna